Joan Joaquim Vilallonga i Girona, actual Comte de Sant Miquel de Castellar fill únic de Joaquim de Vilallonga i Càrcer i dona Isabel Girona Villavecchia.

Cessió del Castell de Sant Miquel de Castellar 
L'any 1997, veient el mal estat en què es trobava, va cedir el castell a la Fundació Castells Culturals de Catalunya. A l'octubre del 2005 l'Ajuntament d'Aguilar de Segarra es va fer càrrec de la gestió i restauració del Castell.

Referències 

Nobles catalans